Tinotenda "Tino" Kadewere (Harare, 5 januari 1996) is een Zimbabwaans voetballer die bij voorkeur als aanvaller speelt. Hij verruilde Le Havre in januari 2020 voor Olympique Lyon.

Clubcarrière 
In augustus 2015 kreeg Kadewere zijn kans bij het Zweedse Djurgårdens IF. Na vijf competitieduels werd zijn leenbeurt omgezet in een permanente transfer. In juni 2018 tekende de Zimbabwaans international een vierjarig contract bij Le Havre. Op 22 januari 2020 tekende hij een contract bij Olympique Lyon, dat hem voor de rest van het seizoen uitleende aan Le Havre. Tijdens het seizoen 2019/20 werd Kadewere topschutter van de Ligue 2. Dit zorgde ervoor dat hij in het seizoen 2020/21 de kans kreeg in het eerste van Olympique Lyon in de voorlinie met Karl Toko Ekambi, Moussa Dembélé en Memphis Depay. Op 13 december 2020 scoorde Kadewere de enige goal in de uitwedstrijd bij aartsrivaal en regerend Frans kampioen Paris Saint-Germain (0–1).

Referenties 

Zimbabwaans voetballer